В списке приведены награды субъектов Российской Федерации, которые в соответствии с действующим (2022) законодательством субъекта Российской Федерации являются высшей наградой региона — являются наиболее значимой наградой в иерархии наград региона.

В соответствующих нормативных актах субъектов Российской Федерации, как правило, прямо указывается высшая награда (звание, орден, знак отличия или медаль). Наградные системы ряда субъектов Российской Федерации прямо не указывают высшую награду; в этом случае в списке в качестве высшей награды приводится награда, указанная в нормативном акте о системе наград первой. В случае, где высшей наградой объявляются одновременно несколько наград, в списке приводится только та награда, которая при перечислении в соответствующем нормативном акте указана первой. При отсутствии прямого указания на высшую награду и отсутствии нормативного акта о системе наград в список включается награда, которая по своему статуту предполагает большее количество привилегий, почестей и соответствует аналогичным наградам других субъектов Российской Федерации.

 В списке приводится наименование награды и ссылка на нормативный акт, в котором имеется норма, указывающая на статус награды как высшей награды субъекта Российской Федерации. В списке приводится также соответствующее извлечение из статута награды, внешний вид знака награды и планки к награде.

См. также 
 Государственные награды Российской Федерации
 Правительственные награды Российской Федерации
 Ведомственные награды Российской Федерации

Литература 
 
 Белоцеркович Д. В. Государственные награды субъектов Российской Федерации. Система наград и порядок наградного производства // vestnik.ael.ru
 Кокурина О. Ю. Региональные награды в наградном институте Российской Федерации" // cyberleninka.ru
 Трофимов Е. В. Государственные награды субъектов Российской Федерации // e-notabene.ru
 Трофимов Е. В.  Правовое регулирование наградных систем субъектов Российской Федерации // www.sovremennoepravo.ru
 
 
 
 
 Трофимов Е. В. Докторская диссертация // www.lawtech.ru

Награды субъектов Российской Федерации
Российской Федерации
Высшие государственные награды субъектов Российской Федерации